

Unidade
Gray (unidade)

Localidades
Gy (Genebra) - Comuna 
Gy (Haute-Saône) - Comuna

Desambiguação